Чемпионат России по пляжному футболу 2015 — 11-й чемпионат страны по данному виду спорта. Второй чемпионат который пройдет по новому регламенту. По сравнению с предыдущим сезоном изменилась система начисления очков и лимит легионеров. В апреле стало известно, что действующий чемпион России волгоградский «Ротор» не примет участия в турнире. Команда официально снялась из-за финансовых проблем. Место «Ротор» занял ЦСКА, который вылетел из Суперлиги в предыдущем сезоне.

Участвующие команды 
В регулярном чемпионате принимают участие 8 команд:

 ПФК «Джокер» (Новосибирск)
 ПФК «Динамо» (Москва)
 ПФК «Кристалл» (Санкт-Петербург)
 ПФК «Крылья Советов» (Самара)
 ПФК «Локомотив» (Москва)
 ПФК «Строгино» (Москва)
 КПФ ЦСКА (Москва)
 ПФК «ЭЛМОНТ» (Королёв)

Круговая стадия 
Четыре лучшие команды по результатам круговой стадии выходят в Суперфинал, две последние команды теряют места на участие в Суперлиге в сезоне 2016.

Начисление очков
 3 очка − Победа в основное время
 2 очка − Победа в овертайме
 1 очко − Победа по пенальти
 0 очков − Любое поражение

Расписание 
Расписание матчей было опубликовано 24 апреля 2015 года.

Этапы розыгрыша 
 Первый этап (20—24 мая) (Санкт-Петербург)
 Второй этап (29 июля—2 августа) (Москва)
 Третий этап (27—30 августа) (Самара)
 Суперфинал (24 сентября—2 октября) (Сочи)

Первый этап

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Второй этап

6 тур

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России по пляжному футболу 2015 на сайте Beach Soccer Russia
 Чемпионат России по пляжному футболу 2015 на сайте beachsoccer.ru

Чемпионаты России по пляжному футболу